Стивен Эрнест Бернард Заиллян (; , род. 30 января 1953 г. Фресно, Калифорния США) — американский кинорежиссёр армянского происхождения, сценарист, монтажёр, продюсер и основатель кинокомпании «Film Rites». Обладатель премии «Оскар» 1994 года за сценарий к фильму «Список Шиндлера». Был также трижды номинирован на «Оскар» за сценарии к фильмам «Пробуждение», «Банды Нью-Йорка», «Человек, который изменил все» вместе с Аароном Соркиным. «Таймс» назвала его «самым искусным и проницательным сценаристом Голливуда со времён Роберта Тауна».

Биография 
Родился в городе Фресно, штат Калифорния в армянской семье. Отец — Джеймс Заиллян, репортёр радио новостей. В 1975 году окончил Университет штата в Сан-Франциско со степенью в кинематографии.

Живёт в Лос-Анджелесе, со своей супругой Элизабет Заиллян и их двумя сыновьями Энтони Джеймсом (род. 1985) и Николасом Александром (род. 1989).

Фильмография

Награды и номинации

Примечания 

Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии Гильдии режиссёров США
Лауреаты премии Гильдии сценаристов США
Выпускники Университета штата Калифорния в Сан-Франциско
Лауреаты премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий